Persones:
Anthony Coleman, músic estatunidenc
Ben Coleman, jugador de bàsquet estatunidenc
Bessie Coleman, pilot d'aviació afroamericana
Catherine Coleman, astronauta estatunidenca
Charlotte Coleman, actriu anglesa
Chris Coleman, futbolista gaèl·lic
Cy Coleman, compositor i pianista estatunidenc
Dabney Coleman, actor estatunidenc
Derrick Coleman, jugador de bàsquet estatunidenc pels Detroit Pistons, New Jersey Nets, entre d'altres
Gary Coleman, actor estatunidenc
Jack Coleman, actor estatunidenc
James Coleman, artista irlandès
James Samuel Coleman, socièleg estatunidenc
 Lamont Coleman, més conegut per l'àlies Big L, artista hip-hop
Mark Coleman, lluitador de lluita lliure professional
Monique Coleman, actriu estatunidenca
Norm Coleman, polític estatunidenc
Ornette Coleman, saxofonista de jazz estatunidenc
Ronnie Coleman, culturista professional estatunidenc
Steve Coleman, saxofonista i compositor estatunidenc
William D. Coleman, polític liberià i 13è president de Libèria
Zendaya Coleman, actriu, ballarina i cantant estatunidenca
 Geografia:
Estats Units:
Coleman (Califòrnia)
Coleman (Florida)
Coleman (Geòrgia)
Coleman (Texas)
Coleman (Wisconsin)
Comtat de Coleman (Texas)
Coleman Township (Nebraska)